AOO peut faire référence à :
  ;
 Apache OpenOffice.